Clifford Geertz (1926-2006), anthropologue américain.
 Julius Geertz (1837-1902), artiste allemand.
Patronyme germanique